Peter Hadland Davis (1918-1992), Brits botanicus
Peter Davis (regisseur) (1937), Amerikaans regisseur en journalist
Peter Davis (ondernemer) (1941), Brits ondernemer
Peter Davis (socioloog) (1947), Nieuw-Zeelands socioloog, echtgenoot van premier Helen Clark
Peter Davis (historian), theaterhistoricus aan de Universiteit van Illinois
Peter Davis (acteur) (1981), Maleisisch model en acteur
Peter George Davis (1923–2011), Brits marinesofficier
Peter Lovell-Davis (1924–2001), Brits baron, medialeidinggevende en politicus van deLabour Party